Medvegyevo – település Oroszország Cseljabinszki területén
 Medvegyevo – település Oroszország Szmolenszki területén
 Medvegyevo – település Oroszországban, Mariföldön